Коропластика (греч. κόρη — кукла и греч. πλαστική — лепка) — лепка кукол. Термин впервые встречается в греческих письменных источниках, относящихся к IV веку до нашей эры. Коропластами греки называли мастеров, создававших терракотовые (terra — земля, cotta — обожжённая, то есть из глины) фигурки. Наиболее распространённым типом таких фигур являются статуэтки эпохи эллинизма, отражающих обыденную жизнь античного дома и быт семьи. Они дают представление об одежде, украшениях, обыденных занятиях, играх и танцах древнегреческих людей (преимущественно женщин).

Примечания

Литература

Ссылки 
Материалы декоративно-прикладного искусства
Скульптурные материалы
Скульптура Древней Греции
Эллинистическое искусство
Терракота
Коропластика
Статуэтки